Сезон 2019—2020 в Ла Лізі — 89-й чемпіонат Іспанії з футболу стартував 16 серпня 2019, а фінішував 19 липня 2020 року. Участь у змаганні беруть 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі зі Сегунди.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 11 березня по 11 червня 2020 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Хет-трики 

4 – гравець забив чотири голи.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway  

Сезони іспанської Прімери
Іспанія
Іспанія
2019 в іспанському спорті
2020 в іспанському спорті